Samuel Groth e John-Patrick Smith erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme.

Samuel Groth ha fatto coppia con Chris Guccione e ha perso nei quarti di finale contro Ehward Corrie e Daniel Smethurst. John-Patrick Smith quest'anno non ha partecipato.

Edward Corrie e Daniel Smethurst hanno battuto in finale Germain Gigounon e Olivier Rochus 6–2, 6–1.

Teste di serie

  Samuel Groth /  Chris Guccione (quarti di finale)
  Paul Hanley /  Adil Shamasdin (semifinali)

  James Cerretani /  Andreas Siljeström (semifinali)
  Ante Pavić /  Franko Škugor (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Challenger Banque Nationale 2014